Anna Wood (ur. 1966) - australijska kajakarka
 Anna Wood (ur. 1985) – amerykańska aktorka